Szpisják Zsolt (Békéscsaba, 1973. december 30.–) magyar nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Polgári foglalkozása sportvezető, a Magyar Labdarúgó Szövetség Békés megyei igazgatója.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
2000-ben lett az országos partbírói keret tagja. 2016. nyarán visszavonult az aktív játékvezetéstől. Addig 206 NB. I-es mérkőzésen asszisztált.

Nemzetközi játékvezetés 
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Játékvezető Bizottsága 2005-ben terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen volt a játékvezető, pl. Kassai Viktor vagy Vad István segítőjeként. A Szaúd-arábiai labdarúgó-szövetség felkérésére Szabó Zsolt játékvezető segítőjeként két mérkőzésen szerepelt a Király-kupán.

Világbajnokság
2011-ben Kolumbiában rendezték a 18., U20-as labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB  Vad István állandó partbírójaként foglalkoztatta.

Európa-bajnokság 
2007-ben került megrendezésre a U-17 évesek Európa Bajnoksága, ahol Magyarországot képviselte és négy mérkőzésre kapott megbízatást. Három csoportmérkőzésen és az egyik elődöntőn volt partbíró.

Partbírói működésének száma: 4

Sportvezetőként 
 2006-ban és 2007-ben a Magyar Labdarúgó-szövetség Felnőttképzési Intézetének alapfokú futballmenedzserek kurzusa végeztével átvehette diplomáját.
 Az MLSZ Békés Megyei Igazgatóság vezetője.

Jegyzetek

Források 

Szpisják Zsolt. focibiro.hu (Hozzáférés: 2020.07.17)

Magyar labdarúgó-játékvezetők
Békéscsabaiak
1973-ban született személyek
Élő személyek